Красивый честный эмигрант в Австралии хотел бы жениться на не состоявшей в браке соотечественнице () — итальянская кинокомедия 1971 года режиссера Луиджи Дзампа.

Сюжет 
Итальянские эмигранты в Австралии, которые, накопив немного денег, наконец решили пожениться, пишут письма итальянкам, которые в их воображении имеют много достоинств в сравнении с австралийками. Застенчивый электромонтер Амедео (Альберто Сорди) живет и работает в пустынных районах Австралии. Он тоже хочет жениться и посылает в Италию письма с фотографией, на которой он, с двумя друзьями, поймал удава. Однако красивые претендентки выбирают на фото его приятеля с усами — Джузеппе (Рикардо Гарон), который красивее Амедео. Сам Джузеппе жениться не хочет и советует Амедео, чтобы тот соблазнил будущую невесту, написав в письме, что симпатичный усатый мужчина на фотографии как раз и есть он — Амедео. Что будет, когда соблазненная претендентка Кармела (Клаудия Кардинале) прилетит в Австралию и обман раскроется?

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Италии 1971 года
Кинокомедии 1971 года
Фильмы об иммигрантах
Сатирические фильмы